Донован Скотт (; 29 вересня 1947) — американський актор відомий по ролі курсанта Леслі Барбари у фільмі «Поліцейська академія» (1984).

Фільмографія

Посилання 
 
 
 

Кіноактори США
Телеактори США
Уродженці Каліфорнії